Crasna (Gorj), een Roemeense gemeente in het district Gorj
 Crasna (Sălaj), een Roemeense gemeente in het district Sălaj
 Crasna (rivier), een rivier in Roemenië en Hongarije